Cleveland Jr.'s Cherry Bomb («Вишнёвая бомба Кливленда-младшего») — пятая серия первого сезона американского мультсериала «Шоу Кливленда». Премьерный показ состоялся 8 ноября 2009 года на канале FOX.

Сюжет 
Наблюдая как Роберта целуется со своим бойфрендом, Федерлайном, Кливленд решает поговорить с дочерью о девственности, но та не желает общаться на эту тему. По совету Тима Кливленд ведёт свою семью в церковь на лекцию о половом воздержании. Словами пастора проникаются не только девушки, но и Кливленд-младший, к недоумению и недовольству отца. Кливленд-старший пытается образумить сына, рассказывая ему об «ужасах сохранения девственности для мальчиков».

Вскоре Кливленд-старший застаёт Роберту в весьма недвусмысленной позиции с Федерлайном в его машине. Кливленд просит юношу о помощи, чтобы тот вернул интерес его сына к противоположному полу. Федерлайн приступает к делу: прогуливаясь в торговом центре, он объясняет мальчику, как нужно общаться с девушками, что им говорить и пр. Впрочем, первая попытка проваливается.

Некоторое время спустя Кливленд-младший случайно слышит насмешки над собой от своего отца и его друзей о его половом воздержании. Осознав, насколько глупо он выглядит, мальчик решает немедленно лишиться девственности, для чего отправляется, вместе с Эрни Кринклесаком, в публичный дом.

Отец останавливает сына от секса с проституткой в последний момент, объясняя, что первый раз — это должно быть что-то особенное, и уж ни в коем случае не за деньги. Кливленды приходят к согласию и покидают публичный дом. Вскоре девушки сами начинают обращать внимание на мальчика.

Между тем, Эрни уезжает прочь с проституткой.

Создание 
 Автор сценария: Асим Батра
 Режиссёр: Майк Л. Мэйфилд
 Композитор: Уолтер Мёрфи
 Приглашённые знаменитости: отсутствуют

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Насмехаясь над Кливлендом-младшим, друзья Кливленда-старшего упоминают фильмы «Горбатая гора» и «Клетка для пташек», называют его Ричардом Голубиное Сердце.
 Прихожане в церкви цитируют песню «Ease on Down the Road», исполненную Майклом Джексоном в 1978 году в «The Wiz».
 Песня Кливленда «Прочь из Стулбенда» (Straight outta Stoolbend) — пародия на песню «Прочь из Комптона» () группы . В ней Кливленд утверждает, что «он мудрее Моргана Фримена».
 Название публичного дома «Хибара шлюх Арнольда» (Arnold’s Whore Shack) — пародия на имя Арнольда Хоршака (Arnold Horshack), персонажа сериала «С возвращением, Коттер».
 Песня, под которую танцуют Кливленды — «Поцелуи бабочки» Боба Кэрлайсла. После неё Кливленд-старший сравнивает себя с сыном с Фредом Астером и его сыном.
 Песня, звучащая в конце эпизода —  группы «Journey».
 Кливленд-младший везёт из магазина комикс про Бендера.

Мелочи 
 Ралло звонит футболистам Доновану Макнаббу и Майклу Ирвину. При этом фраза Ралло «Ну вот, бросил трубку. Наверно, пошёл воткнуть кому-нибудь ножницы в шею» является отсылкой к реальному подобному инциденту, случившемуся с Ирвином в 1998 году.
 Кливленд с сыном посещают San Diego Comic-Con International.
 Премьеру эпизода посмотрели 6 300 000 зрителей. Для сравнения: состоявшиеся в тот же вечер на том же канале премьеры «Гриффинов» («Brian's Got a Brand New Bag» и «Hannah Banana») посмотрели 7 380 000 и 7 730 000 зрителей соответственно.

Примечания

Ссылки 
 Cleveland Jr.'s Cherry Bomb на IMDB

Серии «Шоу Кливленда»